La Bundesautobahn 39, abbreviata anche in A 39, è una autostrada tedesca nella regione della Bassa Sassonia.

Essa è divisa in due tronchi: il tronco settentrionale, numerato A 250 fino al 2010, collega Amburgo a Luneburgo; il tronco meridionale ha origine a Wolfsburg e termina sulla A 7.

Percorso

Note

Voci correlate 
 Autostrade in Germania
 Autobahn (autostrada)

Altri progetti

Collegamenti esterni

 039